Příjmení Polanský nosí tyto osobnosti:

 Dionysius Polanský, (1894–1971), český a čs. politik, poúnorový poslanec NS za ČSL
 Ivan Polanský, (1936–2015), slovenský a čs. politik, poslanec FS za KDH a SKDH
 Jan Nepomuk Polanský (1723–1776), jezuita a fyzik, viz Bratři Polanští
 Jiří Polanský, (* 1981), český lední hokejista
 Jiří Polanský (politik), (* 1950), český politik, poslanec PSP za ODS
 Ondřej Polanský, (* 1984), český programátor a politik, poslanec PSP za Piráty
 Tadeáš Polanský (1713–1770), jezuita a fyzik, viz Bratři Polanští